Cecilio Navarro puede hacer referencia a:
 Cecilio Navarro (f. 1889), escritor y traductor español.
 Cecilio Navarro Subías (1881-1969), cantante español.